5-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 5-я параллель северной широты
 5-я параллель южной широты

См. также 
 5-й меридиан